Тамакаутога:

 Тамакаутога — деревня, расположенная в юго-восточной части острова Ниуэ (владение Новой Зеландии).
 Тамакаутога — один из 13 округов Ниуэ (владение Новой Зеландии).